

Anno 
 300 – (CCC in numeri romani) è un anno bisestile del III secolo 
 300 a.C. 
 Anni 300 – decennio che comprende gli anni dal 300 al 309 inclusi
 Anni 300 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 309 a.C. al 300 a.C. inclusi.

Cinema 
 300 – film del 2007, diretto da Zack Snyder

Codici 
 300  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bisei Spaceguard Center, ad Okayama, in Giappone

Fumetti 
 300 – graphic novel di Frank Miller

Matematica 
 300 (numero) – numero naturale

Videogiochi 
 300 in marcia per la gloria  – videogioco tratto dall'omonimo film.

Pagine correlate 
 Trecento (disambigua)